Barnett är både ett efternamn och ett manligt förnamn.

Platser
Barnett, Georgia ett samhälle i USA.

Personer
Angela Barnett (1949–), en cypiotisk-amerikansk musiker, skådespelare och författare. se Angela Bowie
John Barnett (1802–1890), en engelsk tonsättare
Samuel Augustus Barnett (1844–1913), en brittisk präst och filantrop
Barnett Newman (1905–1970), en amerikansk målare